La muscisca è una carne essiccata per circa 20 giorni di pecora, capra o vitella, prodotta nel foggiano, specialmente a Rignano Garganico.

Caratteristiche principali
Come già detto la carne deve essere di pecora, di capra o di vitella, e poi deve essere essiccata per 20 giorni circa. Di solito viene condita con peperoncino, aglio e semi di finocchietto.

Note

Piatti a base di pecora
Piatti a base di capra
Piatti a base di vitello